El término Apu puede referirse a:

Personajes 
 Apu diversas divinidades y espíritus de los incas;
 Apu (‘jefe’, ‘señor’, ‘general’), nombre por el cual Francisco Pizarro era conocido por su huestes indígenas; 
 Apu Nahasapeemapetilon: personaje de la serie estadounidense de dibujos animados Los Simpson.

Elementos 
 apu: agua, en sánscrito. (En la cosmología sankhia se consideraba uno de los cinco elementos principales).

Tecnología 
 Auxiliary power unit (Unidad de energía auxiliar); 
 Accelerated processing unit, denominación de la empresa AMD para designar un conjunto de procesador gráfico (GPU), controlador y unidad central de procesamiento (CPU) en un mismo encapsulado; 
 Audio processing unit (Unidad de procesamiento de audio).